Alihanov [alihánov] je priimek več osebnosti ().

 Abraham Izakovič Alihanov (1904—1970), armensko-ruski fizik.
 Devlethan Medethanovič Alihanov (*1958), ruski poslovnež in politik.
 Enver Nazarovič Alihanov (Enver Nazar ogli Alihanov) (1917—1992), sovjetski državnik in partijskli delavec.